Dos guerras enfrentaron a Italia con Etiopía:
 Primera guerra ítalo-etíope (1895-1896), ganada por Etiopía;
 Segunda guerra ítalo-etíope (1935-1936), ganada por Italia.